Шлайд:

 Шлайд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Шлайд — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.